Tyrrell Racing (oziroma Tyrrell) je bivše moštvo Formule 1, ki ga je ustanovil Ken Tyrrell. V Formuli 1 je nastopalo med sezonama  in . Osvojili so en konstruktorski naslov v šele svoji drugi sezoni 1971 ter dva dirkaška naslova v sezonah  in , oba je osvojil Škot Jackie Stewart. Moštvo je pogosto eksperimentiralo z dirkalnikom in si poskušalo tudi z najbolj radikalnimi spremembami zagotoviti prednost pred ostalimi, kar dokazuje tudi njihov dirkalnik Tyrrell P34, ki je edini dirkalnik s šestimi kolesi v zgodovini Formule 1, spredaj je imel namreč na vsaki strani po dva para koles. V sezoni 1998 je moral Ken Tyrrel zaradi poraznih rezultatov moštva in slabega zdravja Tyrrell prodati, kupilo pa ga je podjetje British American Racing (BAR).

Pomembnejši dirkači
 Jackie Stewart (1970-1973): 72 dirk, 25 zmag
 Jody Scheckter (1974-1976): 47 dirk, 4 zmage
 Patrick Depailler (1972, 1974-1978): 83 dirk, 1 zmaga
 Michele Alboreto (1981-1983, 1989): 48 dirk, 2 zmagi
 François Cevert (1970-1973): 52 dirk, 1 zmaga
 Ukyo Katayama (1993-1996): 65 dirk
 Mika Salo (1995-1997): 50 dirk
 Jonathan Palmer (1987-1989): 45 dirk
 Martin Brundle (1984-1986): 40 dirk
 Philippe Streiff (1985-1987): 33 dirk
 Andrea de Cesaris (1992-1993): 32 dirk
 Satoru Nakajima (1990-1991): 31 dirk
 Didier Pironi (1978-1979): 29 dirk
 Jean-Pierre Jarier (1979-1980): 26 dirk
 Jean Alesi (1989-1990): 24 dirk
 Stefan Bellof (1984-1985): 20 dirk

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

*Seštevek točk vseh Marchovih dirkalnikov.
**Zmagovalci Colin Chapman Trophy s with 169 točkami za dirkalnike z atmosferskimi motorji.

Zunanje povezave 

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1

Športna moštva, ustanovljena leta 1968
Športna moštva, razpuščena leta 1998